NGC 3476 (другие обозначения — NGC 3480, MCG 2-28-32, ZWG 66.73, PGC 32987) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Льва. Открыта Альбертом Мартом в 1865 году.

Этот объект занесён в Новый общий каталог дважды, с обозначениями NGC 3476 и NGC 3480. Второе обозначение галактика получила благодаря тому, что в 1880 году независимо от Марта её открыл Эндрю Коммон.

Примечания 

 

3476
Лев (созвездие)